2-broomthiofeen
 3-broomthiofeen